Pataky ist der Familienname folgender Personen:

 András Pataky (1932–2013), ungarisch-kroatischer Lehrer und Heimatforscher
 Carl Pataky (1844–1914), deutscher Verleger
 Dénes Pataky (1916–1987), ungarischer Eiskunstläufer
 Elsa Pataky (* 1976), spanische Schauspielerin
 Koloman von Pataky (1896–1964), ungarischer Tenor
 Sophie Pataky (1860–1915), deutsche Publizistin
 Wilhelm Pataky (1862–1927), ungarischer Patentanwalt

Siehe auch:
 Pataki

en:Pataki (surname)